Stonehenge
Stonehenge (livro)
Amazon Stonehenge Calçoene

Desambiguação